Trichonychini — триба мелких коротконадкрылых жуков-ощупников из подсемейства Pselaphinae (Staphylinidae).

Распространение 
Встречаются повсеместно во всех зоогеографических регионах.

Описание 
Мелкие коротконадкрылые жуки—ощупники (длина 1 — 6 мм). Голова от тупо треугольной до квадратной, реже поперечная; щёки иногда покрыты густым пучком из щетинок, часто с короткими и редкими щетинками; первые членики усиков редко достигают длины следующих двух вместе взятых, редко образуют коленчатое тело на стыке между первым и вторым члениками. Простернум обычно выпуклый или со срединным гребнем, никогда не вдавливается латерально, чтобы принять вздутые щеки головы при её наклоне. Надкрылья обычно с апиколатеральной замыкающей выемкой. Брюшко с небольшими паратергитами, примыкающими к видимому 4 (VII) тергиту. У самцов три вентральных склерита следуют за видимым стернитом 6 (VIII): пениальная пластинка (стернит IX) крупнее боковых склеритов (тергиты IX). Ноги с редуцированными задними коготками лапок, от шиповидных до щетинковидных. Усики 11-члениковые, длинные, булавовидные. Надкрылья укороченные, лапки трёхчлениковые (формула лапок 3-3-3).

Систематика 
Около 300 родов и 4 подтрибы. Триба Trichonychini была впервые выделена в 1882 году австрийским энтомологом Эдмундом Райттером (Edmund Reitter; 1845—1920). Включена в надтрибу Euplectitae.

 триба Trichonychini Reitter, 1882
 подтриба Bibloporina Park, 1951
 Aphilia Reitter, 1882
 Apoterus Raffray, 1894
 Bartle Chandler, 2001
 Bibloporellus Jeannel, 1949
 Bibloporus Thomson, 1859
 Chaetorhopalus Raffray, 1887
 Epiplectus Raffray, 1898
 Eupinion Oke, 1928
 Kuriporus Kurbatov, 1991
 Narcissiella Jeannel, 1953
 Omobathus Raffray, 1913
 Opisthosemus Jeannel, 1952
 Praeruptifrons Chandler, 2001
 Typhlokahusia Jeannel, 1953
 подтриба Panaphantina Jeannel, 1950
 Acetalius Sharp, 1883
 Acotreba Reitter, 1882
 Adalmus Reitter, 1882
 Aloxomidus Raffray, 1903
 Aminosimus Raffray, 1898
 подрод Aminosimus (Aminosimus) Raffray, 1898
 подрод Plectasymus (Aminosimus) Jeannel, 1960
 Anotimus Dajoz, 1982
 Apheloplectus Raffray, 1913
 Ararat Chandler, 2001
 Asymoplectus Raffray, 1897
 подрод Asymoplectodes (Asymoplectus) Jeannel, 1960
 подрод Asymoplectus (Asymoplectus) Raffray, 1897
 Aulaxus Raffray, 1898
 Biblomelba Park, 1952
 Biblomimus Raffray, 1904
 Bibloplectinus Jeannel, 1949
 Bibloplectopsis Jeannel, 1962
 Bibloplectus Reitter, 1882
 подрод Bibloplectodes (Bibloplectus) Jeannel, 1949
 подрод Bibloplectus (Bibloplectus) Reitter, 1882
 Bruxner Chandler, 2001
 Calarus Raffray, 1903
 Chichester Chandler, 2001
 Cleland Chandler, 2001
 Dalma Sharp, 1874
 Dalmisus Sharp, 1886
 Dandenong Chandler, 2001
 Deroplectus Raffray, 1898
 Diarrogus Raffray, 1903
 Dungog Chandler, 2001
 Eleusomatus Raffray, 1904
 Epithematus Raffray, 1903
 Euglyptus Broun, 1893
 Eungella Chandler, 2001
 Euphiliops Jeannel, 1959
 Euplectina Raffray, 1894
 Euplectodina Raffray, 1898
 Euplectops Reitter, 1882
 Euplectopsis Raffray, 1890
 Eutyphlus LeConte, 1880
 подрод Eutyphlus (Eutyphlus) LeConte, 1880
 подрод Planityphlus (Eutyphlus) Park, 1956
 Fijiastes Park, 1952
 Forinus Kurbatov, 1991
 Gabata Raffray, 1898
 Glastus Raffray, 1898
 Gordon Chandler, 2001
 Gubarra Chandler, 2001
 Haploplectus Jeannel, 1951
 Hatchia Park & Wagner, 1962
 Humbertella Newton & Chandler, 1989
 Hypoplectus Raffray, 1913
 подрод Hypoplectinus (Hypoplectus) Jeannel, 1952
 подрод Hypoplectus (Hypoplectus) Raffray, 1913
 Joalah Chandler, 2001
 Kapalga Chandler, 2001
 Kenocoelus Broun, 1911
 Kioloa Chandler, 2001
 Kyogle Chandler, 2001
 Lioplectus Raffray, 1898
 Meliceria Raffray, 1898
 подрод Cyrtoplectus (Meliceria) Normand, 1904
 подрод Meliceria (Meliceria) Raffray, 1898
 Metaplectodes Jeannel, 1960
 Methorius Raffray, 1904
 Mexigaster Park, 1952
 Miallo Chandler, 2001
 Microplectus Raffray, 1898
 Millaa Chandler, 2001
 Mirellus Raffray, 1894
 Namssom Chandler, 2001
 Neoplectidius Jeannel, 1960
 Neothesiastes Jeannel, 1960
 Nesiotoplectus Jeannel, 1954
 Noota Chandler, 2001
 Omotimellus Jeannel, 1952
 Omotimiotes Jeannel, 1954
 Omotimus Raffray, 1904
 Pachyeuplectus Jeannel, 1954
 Panaphantus Kiesenwetter, 1858
 Paraphiliopsis Jeannel, 1959
 Paraplectus Raffray, 1898
 Patreus Broun, 1904
 Perditadens Chandler, 2001
 Periplectus Raffray, 1887
 Philiopsis Raffray, 1893
 Philoscotus Sawada, 1957
 Piptoncus Kurbatov, 1991
 Placodium Broun, 1893
 Plectiastes Jeannel, 1960
 Plectodytes Jeannel, 1956
 Plectomorphus Raffray, 1898
 Plectophloeus Reitter, 1891
 Prodalma Raffray, 1897
 Pseudactium Casey, 1908
 Pseudomotimus Jeannel, 1952
 Pseudoplectus Reitter, 1882
 Pteroplectus Raffray, 1898
 Quotidiaplectus Chandler, 2001
 Ramecia Casey, 1894
 Ramussia Kurbatov, 1991
 Rhynchoplectus Jeannel, 1959
 Sagolonus Raffray, 1898
 Sampsa Raffray, 1898
 Saxet Grigarick & Schuster, 1980
 Scabritia Chandler, 2001
 Scotoplectus Reitter, 1880
 Sealy Chandler, 2001
 Thesiastes Casey, 1894
 Thesium Casey, 1884
 Tiliactus Kurbatov, 1992
 Tooloom Chandler, 2001
 Torvicia Chandler, 2001
 Trigonoplectus Bowman, 1934
 Trimiophanes Jeannel, 1954
 Trimioplectus Brendel, 1890
 Trisignis Park & Schuster, 1955
 Vidamodes Broun, 1921
 Vidamus Raffray, 1898
 Whitea Hutton, 1904
 Whyanbeel Chandler, 2001
 Xyts Chandler, 2001
 Zelandius Raffray, 1898
 подтриба Trichonychina Reitter, 1882 (Jeannel, 1964)
 Abdiunguis Park & Wagner, 1962
 Allodalminiastes Franz, 1996
 Amauronyx Reitter, 1882
 Ambalavoa Dajoz, 1982
 Andiotes Franz, 1996
 Andiplectops Jeannel, 1962
 Ankavena Jeannel, 1954
 Anoplectus Raffray, 1897
 Apotectus Newton & Chandler, 1989
 Araucaniotes Jeannel, 1962
 Badensia Jeannel, 1954
 Barrengarry Chandler, 2001
 Bithongabel Chandler, 2001
 Bontomtes Grigarick & Schuster, 1980
 Caligrua Jeannel, 1962
 Caligruacmes Jeannel, 1963
 Chrestomera Jeannel, 1962
 Clyde Chandler, 2001
 Daliacmes Jeannel, 1962
 Dalmina Raffray, 1887
 подрод Dalmina (Dalmina) Raffray, 1887
 подрод Dalminiola (Dalmina) Jeannel, 1964
 Dalminella Jeannel, 1964
 Dalminia Newton & Chandler, 1989
 Dalminiastes Jeannel, 1962
 Dalminiomus Jeannel, 1962
 Damilinidius Jeannel, 1964
 Epullea Jeannel, 1964
 Etopias Jeannel, 1962
 Euplecterga Park & Wagner, 1962
 Fanoridius Franz, 1997
 Faronoma Raffray, 1893
 Foveoscapha Park & Wagner, 1962
 Frutillariotes Jeannel, 1962
 Imeriniella Jeannel, 1960
 Jindabyne Chandler, 2001
 Kerplectus Chandler, 2001
 Macroplectus Raffray, 1898
 Macroraffrayia Jeannel, 1955
 Meithton Chandler, 2001
 Mexiplectus Park, 1943
 Mildana Jeannel, 1964
 Morius Casey, 1894
 Namunia Reitter, 1882
 Neoraffrayia Jeannel, 1955
 Nothoplectus Jeannel, 1963
 Oropodes Casey, 1894
 Panaramecia Park, 1942
 Parapteracmes Jeannel, 1962
 Parepullea Jeannel, 1964
 Platyplectus Jeannel, 1962
 Plectostenus Lea, 1910
 Plectusodes Raffray, 1898
 Protoplectus Raffray, 1898
 Pseudeuplectus Enderlein, 1909
 Pseudocaligrua Franz, 1996
 Pteracmes Raffray, 1890
 Pteracmidius Jeannel, 1962
 Raffrayia Reitter, 1882
 Raffrayidius Jeannel, 1955
 Raffrayites Jeannel, 1955
 подрод Raffrayites (Raffrayites) Jeannel, 1955
 подрод Raffrayitidia (Raffrayites) Jeannel, 1964
 Raffrayola Jeannel, 1955
 Ranavala Raffray, 1898
 подрод Fanovana (Ranavala) Jeannel, 1960
 подрод Masoala (Ranavala) Jeannel, 1954
 подрод Ranavala (Ranavala) Raffray, 1898
 Ranavalidius Jeannel, 1959
 Ranavalodes Jeannel, 1960
 Stenoplectus Raffray, 1898
 Tetrascapha Schuster & Marsh, 1957
 Thelotia Besuchet, 1999
 Thesiectus Park, 1960
 Tiomomus Jeannel, 1962
 Trepacmes Jeannel, 1962
 Trichonyx Chaudoir, 1845
 Trimiodytes Raffray, 1897
 Tumucania Franz, 1997
 Typhloraffrayia Jeannel, 1955
 Unumgar Chandler, 2001
 Verabarolus Park, 1942
 Washpool Chandler, 2001
 Xenogyna Raffray, 1897
 Xenogynidia Jeannel, 1964
 подтриба Trimiina Bowman, 1934
 Actiastes Casey, 1897
 Actionoma Raffray, 1898
 Actium Casey, 1886
 Actizona Chandler, 1985
 Allobrox Fletcher, 1928
 Allomelba Park, 1954
 Alloplectus Broun, 1911
 Allotrimium Park, 1943
 Amudrocerus Raffray, 1894
 Aphiliops Reitter, 1884
 Armidale Chandler, 2001
 Cupila Casey, 1897
 Dalmomelba Park, 1954
 Dalmoplectus Raffray, 1890
 Dalmosanus Park, 1952
 Dalmosella Casey, 1897
 Gayundah Chandler, 2001
 Haasellia Wagner, 1984
 Hanfordia Park, 1960
 Hispanisella Park, 1976
 Latomelba Park, 1955
 Lemelba Park, 1953
 Leptophiliops Jeannel, 1952
 Limoniates Raffray, 1898
 Malleoceps Park, 1954
 Melba Casey, 1897
 подрод Asymmelba (Melba) Park, 1952
 подрод Cismelba (Melba) Park, 1960
 подрод Frontelba (Melba) Park, 1952
 подрод Melba (Melba) Casey, 1897
 подрод Rameloidea (Melba) Park, 1942
 подрод Vertelba (Melba) Park, 1942
 Melbamima Raffray, 1909
 Minibi Grigarick & Schuster, 1980
 Neactium Jeannel, 1962
 Neodalmus Raffray, 1891
 Paractium Jeannel, 1962
 Perimelba Park, 1952
 Pilactium Grigarick & Schuster, 1970
 Prophilus Raffray, 1890
 Pseudotrimium Raffray, 1898
 Quadrelba Park, 1952
 Ramelbida Park, 1942
 Sandersonella Park, 1976
 Saulcyella Reitter, 1901
 Simplona Casey, 1897
 Tomoplectus Raffray, 1898
 Trimioarcus Park, 1952
 Trimiodina Raffray, 1898
 Trimiomelba Casey, 1897
 Trimiomorphus Raffray, 1890
 Trimiopsis Reitter, 1882
 Trimiosella Raffray, 1898
 Trimiovillus Park, 1954
 Trimium Aubé 1833
 Zibus Saulcy, 1874
 Zolium Casey, 1897
 Zonaira Grigarick & Schuster, 1980

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ощупники